

Città

Italia 
 Alessandria – città piemontese capoluogo dell'omonima provincia
 Alessandria del Carretto – comune calabrese in provincia di Cosenza
 Alessandria della Rocca – comune siciliano in provincia di Agrigento

Città fondate da Alessandro Magno 
 Alessandria Arachosia – moderna Kandahar in Afghanistan
 Alessandria Ariana – moderna Herat in Afghanistan
 Alessandria Asiana – in Iran
 Alessandria Bucefala – in Pakistan
 Alessandria Eschate – moderna Chujand in Tagikistan
 Alessandria Nicea – in India
 Alessandria Troade – in Turchia
 Alessandria d'Egitto – in Egitto
 Alessandria del Caucaso – in Afghanistan
 Alessandria di Isso – moderna Alessandretta in Turchia
 Alessandria in Margiana – moderna Merv in Turkmenistan
 Alessandria in Susiana – meglio nota come Charax Spasinu, in Iraq
 Alessandria sul Latmo – meglio nota come Alinda di Caria, in Turchia
 Alessandria sull'Indo – Uch Sharif in Pakistan
 Alessandria sull'Oxo – moderna Ai-Khanum in Afghanistan

Montagne
 Cima Alessandria – montagna del Perù nella Cordillera Blanca (Ande)

Isole 
 Alessandria – isoletta della Dalmazia

Pagine correlate 
 Alexandria